El nombre Robert Weber puede referirse a las siguientes personas:

Robert Weber, jugador de balonmano austríaco;
Robert Weber, gimnasta alemán;
Robert Weber, uno de los últimos comandantes del acorazado Tirpitz.